

Toponyme 
Farini peut désigner :
 Farini, une localité de Croatie située dans la municipalité de Višnjan, comitat d'Istrie ;
 Farini, une commune italienne de la province de Plaisance dans la région Émilie-Romagne en Italie.
 Via Farini, une rue de Bologne en Italie.

Patronyme 

 Luigi Carlo Farini (1812-1866), historien et homme d'État italien ;
Krao Farini (1876-1926), femme atteinte d'hypertrichose.